

Patronyme 

Ce patronyme peut exprimer l'origine de la personne (Angers) ou être simple allusion à un voyage d'affaires.

 André Langevin (1901-1977), physicien français, fils de Paul Langevin et Jeanne Desfosses ;
 André Langevin (1927-2009), écrivain québécois ;
 André Langevin (1943-), illustrateur français connu sous le nom de Zaü ;
 Annette Langevin (1931-2017), sociologue française, épouse de Bernard Langevin ;
 Bernard Langevin (1926-2018), guide de haute montagne et résistant français, petit-fils de Paul Langevin et Jeanne Desfosses ;
 Claude Langevin (1942-), peintre québécois ;
 Étienne Langevin, humoriste et auteur québécois ; 
 George Pau-Langevin (1948-), avocate et femme politique française ;
 Gilbert Langevin (1938-1995), poète québécois ; 
 Gilles Langevin (1925-2018), professeur québécois de théologie ; 
 Guy Langevin (1954-), artiste canadien ;
 Hector-Louis Langevin (1826-1906), homme politique, avocat et journaliste canadien ;
 Hélène Langevin-Joliot (1927-), physicienne nucléaire française, petite-fille de Pierre et Marie Curie, et épouse du physicien Michel Langevin ;
 Hélène Solomon-Langevin (1909-1995), députée, résistante, fille de Paul Langevin et Jeanne Desfosses, épouse de Jacques Solomon ;
 Hector Langevin (né en 1996), acteur français dans la série télévisée Demain nous appartient sur TF1.
 Jean Langevin (1899-1990), physicien et haut fonctionnaire français, fils de Paul Langevin et Jeanne Desfosses ;
 Jean-Michel Langevin (1731-1793), prêtre qui refusa de prêter serment à la Constitution civile du clergé et fut guillotiné à Angers ; 
 Jean-Pierre-François Laforce-Langevin (1821-1844), évêque québécois ;
 Louis-de-Gonzague Langevin (1921-2003), évêque québécois ;
 Luc Langevin (1983-), illusionniste québécois ;
 Luce Langevin (1899-2002), physicienne française, professeur au Lycée Fénelon, épouse d'André Langevin, belle-fille de Paul Langevin ;
 Michel Langevin (1926-1985), physicien nucléaire et résistant français, directeur de recherche au CNRS, petit-fils de Paul Langevin et Jeanne Desfosses ;
 Paul Langevin (1872-1946), physicien français, professeur au Collège de France, académicien des sciences, d'où :
 Boulet de Langevin, expérience de pensée en relativité restreinte imaginée par le physicien français Paul Langevin ;
 Dynamique de Langevin, approche de la modélisation mathématique de la dynamique des systèmes moléculaires ;
 Équation de Langevin, équation stochastique pour le mouvement brownien ;
 Fonction de Langevin, fonction associée à la cotangente hyperbolique, utilisée dans la description du paramagnétisme ;
 Institut Laue-Langevin, organisme de recherche international situé sur le polygone scientifique de Grenoble ;
 Institut Langevin, organisme de recherche qui étudie les ondes et leurs applications ;
 Jumeaux de Langevin, paradoxe issu d'une expérience de pensée qui semble montrer que la relativité restreinte est contradictoire, présenté par Paul Langevin au Congrès de Bologne en 1911 ;
 Paramagnétisme de Langevin, comportement d'un milieu matériel qui ne possède pas d'aimantation spontanée ; 
 Plan Langevin-Wallon, nom donné au projet global de réforme de l'enseignement et du système éducatif français élaboré à la Libération, par une équipe dirigée par Paul Langevin puis par Henri Wallon ;
 Prix Langevin, prix attribué en mathématiques, physique, chimie ou biologie par l'Académie des sciences ;
 Prix Paul-Langevin, prix attribué chaque année par la Société française de physique ;
 Paul-Gilbert Langevin (1933-1986), musicologue français, fils de Paul Langevin et d'Éliane Montel, père de Paul-Éric Langevin et d'Isabelle Langevin ;
 Paul André Joseph Langevin (1942-2008), personnalité politique franco-albertaine, maire et député de la province d'Alberta ;
 Pierre-Gilles Langevin (1755-1831), abbé de la ville de Falaise et auteur des Recherches historiques sur Falaise, publiées en 1814 aux Éditions Brée l'Aîné ;
 Rémi Langevin (1950-), mathématicien français, professeur  à l'Université de Bourgogne, arrière-petit-fils de Paul Langevin et Jeanne Desfosses ;
 Roger Langevin (1940-), sculpteur et artiste des arts visuels canadien;
 Sylvestre Langevin (1934-), architecte naval français, petit-fils de Paul Langevin et Jeanne Desfosses ;
 Vige Langevin (1898-1992), artiste peintre, dessinatrice et professeur aux Beaux-Arts, épouse de Jean Langevin, belle-fille de Paul Langevin et fille de Jules Grandjouan ;
 Yves Langevin (1951-), astrophysicien français, fils de Michel Langevin et d'Hélène Langevin-Joliot, arrière-petit-fils de Pierre et Marie Curie et de Paul Langevin et Jeanne Desfosses ;

personnage de fiction
 Jean-Claude Langevin, personnage de la série télévisée québécoise, Caméra Café ;

famille
 Famille Langevin, famille célèbre de scientifiques français, dont le physicien Paul Langevin.

Toponymie 

 Langevin, quartier de la commune de Saint-Joseph, dans le département d'outre-mer français de la Réunion ;
 Rivière Langevin, fleuve français situé dans le département d'outre-mer de La Réunion ;
 Édifice Langevin, nom ancien de l'immeuble d'Ottawa abritant le cabinet du Premier ministre canadien ;
 Langevin, canton du Canada ;
 Langevin (cratère), cratère situé sur la face cachée de la Lune, d'après le physicien Paul Langevin ;
 (5290) Langevin, astéroïde, d'après l'astrophysicien Yves Langevin.

Notes et références 

Patronyme français